Dit is een lijst van planetoïden 51601-51700. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (51601) - || 2001 HW27|| 27 april 2001 || LINEAR
|-
| (51602) - || 2001 HL28|| 27 april 2001 || LINEAR
|-
| (51603) - || 2001 HU28|| 27 april 2001 || LINEAR
|-
| (51604) - || 2001 HY28|| 27 april 2001 || LINEAR
|-
| (51605) - || 2001 HD29|| 27 april 2001 || LINEAR
|-
| (51606) - || 2001 HK29|| 27 april 2001 || LINEAR
|-
| (51607) - || 2001 HO29|| 27 april 2001 || LINEAR
|-
| (51608) - || 2001 HF32|| 24 april 2001 || LINEAR
|-
| (51609) - || 2001 HZ32|| 27 april 2001 || LINEAR
|-
| (51610) - || 2001 HH33|| 27 april 2001 || LINEAR
|-
| (51611) - || 2001 HQ33|| 27 april 2001 || LINEAR
|-
| (51612) - || 2001 HT33|| 27 april 2001 || LINEAR
|-
| (51613) - || 2001 HS34|| 27 april 2001 || LINEAR
|-
| (51614) - || 2001 HD35|| 27 april 2001 || LINEAR
|-
| (51615) - || 2001 HE35|| 27 april 2001 || LINEAR
|-
| (51616) - || 2001 HL35|| 29 april 2001 || LINEAR
|-
| (51617) - || 2001 HU35|| 29 april 2001 || LINEAR
|-
| (51618) - || 2001 HV35|| 29 april 2001 || LINEAR
|-
| (51619) - || 2001 HE36|| 29 april 2001 || LINEAR
|-
| (51620) - || 2001 HQ36|| 29 april 2001 || LINEAR
|-
| (51621) - || 2001 HR36|| 29 april 2001 || LINEAR
|-
| (51622) - || 2001 HA37|| 29 april 2001 || LINEAR
|-
| (51623) - || 2001 HJ37|| 29 april 2001 || LINEAR
|-
| (51624) - || 2001 HT37|| 29 april 2001 || LINEAR
|-
| (51625) - || 2001 HX37|| 29 april 2001 || Črni Vrh
|-
| (51626) - || 2001 HJ38|| 30 april 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (51627) - || 2001 HK38|| 30 april 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (51628) - || 2001 HC42|| 16 april 2001 || LINEAR
|-
| (51629) - || 2001 HM43|| 16 april 2001 || LONEOS
|-
| (51630) - || 2001 HL44|| 16 april 2001 || LINEAR
|-
| (51631) - || 2001 HN46|| 18 april 2001 || LINEAR
|-
| (51632) - || 2001 HT46|| 18 april 2001 || LINEAR
|-
| (51633) - || 2001 HX46|| 18 april 2001 || LINEAR
|-
| (51634) - || 2001 HU47|| 19 april 2001 || NEAT
|-
| (51635) - || 2001 HA48|| 21 april 2001 || LINEAR
|-
| (51636) - || 2001 HM49|| 21 april 2001 || LINEAR
|-
| (51637) - || 2001 HP49|| 21 april 2001 || LINEAR
|-
| (51638) - || 2001 HF53|| 23 april 2001 || LINEAR
|-
| (51639) - || 2001 HH53|| 23 april 2001 || LINEAR
|-
| (51640) - || 2001 HP54|| 24 april 2001 || LINEAR
|-
| (51641) - || 2001 HY54|| 24 april 2001 || LINEAR
|-
| (51642) - || 2001 HG55|| 24 april 2001 || LINEAR
|-
| (51643) - || 2001 HT56|| 24 april 2001 || NEAT
|-
| (51644) - || 2001 HD60|| 23 april 2001 || LINEAR
|-
| (51645) - || 2001 HP60|| 24 april 2001 || LONEOS
|-
| (51646) - || 2001 HA62|| 26 april 2001 || LONEOS
|-
| (51647) - || 2001 HY62|| 26 april 2001 || LONEOS
|-
| (51648) - || 2001 HN63|| 26 april 2001 || LONEOS
|-
| (51649) - || 2001 HB64|| 27 april 2001 || LINEAR
|-
| (51650) - || 2001 HG64|| 27 april 2001 || LINEAR
|-
| (51651) - || 2001 HC65|| 28 april 2001 || Spacewatch
|-
| (51652) - || 2001 HH65|| 29 april 2001 || LINEAR
|-
| (51653) - || 2001 HW65|| 30 april 2001 || LINEAR
|-
| (51654) - || 2001 HK66|| 24 april 2001 || LINEAR
|-
| (51655) Susannemond || 2001 JA || 1 mei 2001 || E. E. Sheridan
|-
| (51656) - || 2001 JD || 1 mei 2001 || W. K. Y. Yeung
|-
| (51657) - || 2001 JG || 2 mei 2001 || NEAT
|-
| (51658) - || 2001 JJ1 || 2 mei 2001 || Spacewatch
|-
| (51659) - || 2001 JN1 || 14 mei 2001 || BATTeRS
|-
| (51660) - || 2001 JX2 || 12 mei 2001 || NEAT
|-
| (51661) - || 2001 JO6 || 14 mei 2001 || NEAT
|-
| (51662) - || 2001 JZ6 || 15 mei 2001 || LONEOS
|-
| (51663) - || 2001 JL7 || 15 mei 2001 || LONEOS
|-
| (51664) - || 2001 JB9 || 15 mei 2001 || NEAT
|-
| (51665) - || 2001 JN10|| 15 mei 2001 || LONEOS
|-
| (51666) - || 2001 KJ1 || 17 mei 2001 || LINEAR
|-
| (51667) - || 2001 KH3 || 17 mei 2001 || LINEAR
|-
| (51668) - || 2001 KL4 || 17 mei 2001 || LINEAR
|-
| (51669) - || 2001 KQ4 || 17 mei 2001 || LINEAR
|-
| (51670) - || 2001 KF5 || 17 mei 2001 || LINEAR
|-
| (51671) - || 2001 KP6 || 17 mei 2001 || LINEAR
|-
| (51672) - || 2001 KW6 || 17 mei 2001 || LINEAR
|-
| (51673) - || 2001 KC7 || 17 mei 2001 || LINEAR
|-
| (51674) - || 2001 KE7 || 17 mei 2001 || LINEAR
|-
| (51675) - || 2001 KS7 || 18 mei 2001 || LINEAR
|-
| (51676) - || 2001 KJ8 || 18 mei 2001 || LINEAR
|-
| (51677) - || 2001 KN8 || 18 mei 2001 || LINEAR
|-
| (51678) - || 2001 KR8 || 18 mei 2001 || LINEAR
|-
| (51679) - || 2001 KY8 || 18 mei 2001 || LINEAR
|-
| (51680) - || 2001 KF9 || 18 mei 2001 || LINEAR
|-
| (51681) - || 2001 KO9 || 18 mei 2001 || LINEAR
|-
| (51682) - || 2001 KM10|| 18 mei 2001 || LINEAR
|-
| (51683) - || 2001 KT10|| 18 mei 2001 || LINEAR
|-
| (51684) - || 2001 KU10|| 18 mei 2001 || LINEAR
|-
| (51685) - || 2001 KQ11|| 18 mei 2001 || LINEAR
|-
| (51686) - || 2001 KF12|| 18 mei 2001 || LINEAR
|-
| (51687) - || 2001 KP12|| 18 mei 2001 || LINEAR
|-
| (51688) - || 2001 KW12|| 18 mei 2001 || LINEAR
|-
| (51689) - || 2001 KN13|| 18 mei 2001 || LINEAR
|-
| (51690) - || 2001 KS13|| 20 mei 2001 || LINEAR
|-
| (51691) - || 2001 KT13|| 17 mei 2001 || LINEAR
|-
| (51692) - || 2001 KY13|| 17 mei 2001 || LINEAR
|-
| (51693) - || 2001 KS14|| 18 mei 2001 || LINEAR
|-
| (51694) - || 2001 KX14|| 18 mei 2001 || LINEAR
|-
| (51695) - || 2001 KQ16|| 18 mei 2001 || LINEAR
|-
| (51696) - || 2001 KD17|| 18 mei 2001 || LINEAR
|-
| (51697) - || 2001 KG17|| 18 mei 2001 || LINEAR
|-
| (51698) - || 2001 KQ20|| 17 mei 2001 || Spacewatch
|-
| (51699) - || 2001 KA21|| 21 mei 2001 || LONEOS
|-
| (51700) - || 2001 KV23|| 17 mei 2001 || LINEAR|}

Planetoïdenlijsten